Conococha (Quechua: Qunuqucha, «Laguna de los truenos») en Áncash, Perú, puede referirse a:

 La Meseta de Conococha
 La Laguna Conococha, situada en el lugar mencionado anteriormente.
 Conococha (poblado), a orillas de la laguna homónima.